

Patronymes 
Loukine (masculin ; ) ou Loukina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Rostislas Loukine (1904-1988), peintre russe et enterré à Arsonval
 Vladimir Loukine (1937-), homme politique russe.

Voir aussi 
 , transcription anglaise (entre autres) de « Loukine »

Patronyme russe